En tant que nom commun, « héron » est un terme générique désignant de nombreuses espèces d'oiseau. En tant que nom propre, ce terme est notamment une variante du prénom Hero. Il peut désigner :

Personnalités 
 Héron d'Alexandrie dit Héron l'Ancien, ingénieur, mécanicien et mathématicien grec () ;
 Héron d'Alexandrie, athlète vainqueur à la course du stade à Olympie lors des 241e concours en 185 après l’ère commune ;
 Héron, saint chrétien martyr à Alexandrie, brûlé vif dans une fournaise avec les saints Arsène et Isidore († 250).
 Héron le Philosophe, philosophe originaire d'Alexandrie, confesseur de l'Orthodoxie contre l'arianisme et saint chrétien (fin du ) ; célébré le 10 août ;
 Héron de Byzance dit Héron le Jeune, ingénieur et géomètre byzantin ().

Patronyme 

 Alexandre Héron, historien français (1829-1903) ;
 Antoine-Marie Héron de Villefosse, ingénieur français (1774-1852) ;
 Blake Heron (1982-2017), un acteur américain ;
 François Héron, agent révolutionnaire français (1762-1796) ;
 Gil Scott-Heron, poète et musicien américain (1949-2011) ;
 Hilary Heron (1923-1977), sculptrice irlandaise ;
 Jean-Olivier Héron, illustrateur, écrivain et éditeur français (1938-2017) ;
 Joyce Heron, judokate britannique (1964-) ;
 Julia Heron, décoratrice de cinéma et de télévision américaine (1897-1977) ;
 Richard Heron Anderson, officier de l’U.S. Army (1821-1879) ;
 Robert Heron, écrivain écossais (1764-1807) ;

Toponyme 

 , Montana, États-Unis ;
 Héron, commune belge de la région wallonne en province de Liège ;
 Heron Lake, ville du Minnesota.

Cours d'eau 
 Le Héron (ou Héroncelles dans sa partie supérieure), cours d'eau de Seine Maritime, affluent de l'Andelle.

Astronomie 
 Héron, cratère météoritique sur la Lune.

Aéronautique 
 DH114 Heron, un avion quadrimoteurs léger
 IAI Heron, un drone israélien fabriqué par Israel Aerospace Industries

Références

Lien externe 
 

Patronyme normand
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis